The Deep bezeichnet:

 einen unvollendeten Film von Orson Welles, siehe The Deep (Film)
 einen isländischen Film, siehe The Deep (2012)
 den Originaltitel des Romans Die Tiefe des US-amerikanischen Autors Peter Benchley
 den Originaltitel des darauf basierenden Films Die Tiefe
 ein Schau-Aquarium in England, siehe The Deep (Aquarium)
 den Originaltitel des Romans In der Tiefe des US-amerikanischen Autors John Crowley aus dem Jahr 1975
 den Originaltitel der Science-Fiction-Kurzgeschichte Die in der Tiefe des US-amerikanischen Autors Isaac Asimov aus dem Jahr 1952
 eine britische Fernseh-Miniserie aus dem Jahr 2010, siehe The Deep (Fernsehserie, 2010)
 eine britische Fernsehserie aus dem Jahr 2017, siehe The Deep (Fernsehserie, 2017)
 ein Bild des US-amerikanischen Malers Jackson Pollock
 eine US-amerikanische Psychedelic-Rock-Band, siehe The Deep (Band)
 ein Lied des US-amerikanischen Hip-Hop-Trios clipping., siehe The Deep (Lied)

Siehe auch:
 Deep